Črni gad je lahko:
 črni gad - kača
 Črni gad - televizijska nadaljevanka